Il toponimo Sabanagrande può riferirsi a diverse località:

Sabanagrande, comune della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico
Sabanagrande, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Francisco Morazán
 Sabanagrande, comune (corregimiento) della Repubblica di Panama nella provincia di Los Santos
 Sabanagrande, comune (corregimiento) della Repubblica di Panama nella provincia di Herrera